Финальный турнир XXIII чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил с 5 по 14 сентября 2003 года в Берлине, Лейпциге и Карлсруэ.

Чемпионский титул — пятый в своей истории — завоевала сборная Италии, прошедшая всю турнирную дистанцию без поражений и отдавшая соперникам только 4 партии, две из которых пришлись на захватывающий финал с командой Франции. Эта победа стала четвёртой в карьере капитана «Скуадры Адзурры» Андреа Джани, третьей для Марко Меони и Самуэле Папи. Ещё один ветеран итальянской команды, 32-летний диагональный-левша Андреа Сарторетти, был признан самым ценным игроком чемпионата, а позднее он был назван Европейской конфедерацией волейбола лучшим волейболистом 2003 года.

38 матчей турнира в трёх городах Германии посетили более 138 000 зрителей.

Отборочные игры 

Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные:
 Германии как команда страны-организатора чемпионата,
 Сербии и Черногории, Италии, России, Чехии и Польши по результатам предыдущего чемпионата Европы.

Ещё 6 участников первенства определились по результатам отборочного турнира, проходившего с 17 мая 2002 года по 11 мая 2003 года. 16 команд дивизиона «А» были разбиты на 4 группы. По итогам двухкруговых турниров в группах 4 победителя и две лучшие команды среди занявших 2-е места с наилучшими показателями стали участниками финального турнира ЕВРО-2003, жеребьёвка которого состоялась 16 мая 2003 года в Лейпциге.

Финальный турнир

Арены 

 Берлин — Max-Schmeling-Halle (10 500)
 Лейпциг — Arena Leipzig (12 000)
 Карлсруэ — DM-Arena (14 000)

Групповой этап

Группа A (Лейпциг) 

5 сентября

6 сентября

7 сентября

10 сентября

11 сентября

Группа B (Карлсруэ) 

5 сентября

6 сентября

7 сентября

10 сентября

11 сентября

Классификационные матчи (Берлин)

Полуфиналы за 5—8-е места 
13 сентября

Матч за 7-е место 
14 сентября

Матч за 5-е место 
14 сентября

Плей-офф (Берлин)

Полуфиналы 
13 сентября

Матч за 3-е место 
14 сентября

Финал 
Один из самых драматичных финалов в истории европейских чемпионатов собрал в берлинском Спорткомплексе Макса Шмелинга самую большую для этого первенства аудиторию — 8 800 зрителей. Этот матч к тому же оказался самым продолжительным на турнире.

Сборная Италии, выбившая в полуфинале из борьбы за титул сильную сборную России, встретила упорное сопротивление со стороны французов, также неожиданно переигравших накануне считавшуюся одним из явных фаворитов чемпионата сборную Сербии и Черногории. Подопечные Филиппа Блена спасли вторую партию, в которой имели отставание в пять очков, с рекордным для чемпионатов Старого Света счётом 42:40, а также отыграли матчбол в четвёртом сете при счёте 23:24. Вопрос о победителе был снят только в пятой партии при счёте 8:4 в пользу Италии, установившемся после двух подряд эйсов в исполнении Луиджи Мастранджело.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Пётр Грушка — 56,83
  Гёйдо Гёртзен — 55,80
  Роман Яковлев — 55,07
 Блок (очки в среднем за сет)
  Луиджи Мастранджело — 1,20
  Оливье Киффер — 1,00
  Андрия Герич — 0,93
  Майк ван де Гор — 0,93

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Андреа Сарторетти — 0,72
  Сергей Тетюхин — 0,50
  Кристиан Пампель — 0,50
 Защита (диги в среднем за сет)
  Юбер Энно — 3,26
  Тилль Либер — 2,58
  Дамиано Пиппи — 2,56
  Мануэль Беренгель — 2,56

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Никола Грбич — 11,71
  Нико Фрерикс — 11,57
  Вадим Хамутцких — 11,04
 Приём (процент позитивного приёма)
  Самуэле Папи — 68,42
  Владимир Грбич — 68,03
  Кшиштоф Игначак — 61,71

Индивидуальные призы

Ссылки 
 Сайт чемпионата

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2003 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Германии
Сентябрь 2003 года
Спорт в Германии в 2003 году
Волейбол
Международные соревнования по волейболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
Международные спортивные соревнования в Карлсруэ
Международные спортивные соревнования в Лейпциге